Die Liste von Museen in Südafrika führt eine Auswahl an Museen in Südafrika auf.

Siehe auch

Weblinks 
 Ditsong – Museums of South Africa (englisch)
 Museums online in South Africa (mit Suchfunktion für einzelne Städte) (englisch)

!
Sudafrika